Пхака́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Пхакадзе, Коба (род. 1984) — грузинский боксёр.
 Пхакадзе, Омар Лонгизонович (1944—1993) — советский трековый велогонщик.